Likosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Likosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,27),  (1 ha)
2. Likosaaret (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi,  (1 ha)
3. Likosaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (4 ha)
4. Likosaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (1 ha)
5. Likosaaret (ö i Södra Karelen), Imatra,  (1 ha)
6. Likosaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (1 ha)

Se även
Likosaari

Robotskapade Finlandförgreningar